Torsade de pointes (), пируэтная тахикардия – необычная и отличительная форма полиморфной желудочковой тахикардии, характеризующаяся постепенным изменением амплитуды и скручивания комплексов QRS вокруг изоэлектрической линии. Torsade de pointes связана с длительным интервалом QT, который может иметь врожденный или приобретенный характер, обычно заканчивается спонтанно, но часто повторяется и может дегенерировать в фибрилляцию желудочков. Впервые была описана французским врачом Франсуа Дессертенном в 1966 году.

Этиология 
К факторам риска для возникновения torsade de pointes относят:
 Врожденный синдром удлиненного QT-интервала (синдромы Джервелла — Ланге-Нильсена, Бругада, Романо Уорда, кардиомиопатия такоцубо)
 Приобретенный длительный синдром QT вследствие нарушения баланса электролитов (гипокалиемия, гипомагниемия, гипокальциемия)
 Брадикардия
 Исходные электрокардиографические нарушения
 Почечная или печеночная недостаточность
 Женский пол

Помимо выше перечисленных факторов условия, являющиеся причиной torsade de pointes, включают в себя:
 Эндокринные расстройства – гипотиреоз, гиперпаратиреоз, феохромоцитома, гиперальдостеронизм, гипогликемия
 Сердечные состояния – ишемия, инфаркт миокарда, миокардит, брадиаритмия, полная атриовентрикулярная блокада
 Внутричерепные расстройства – субарахноидальное кровоизлияние, таламическая гематома, цереброваскулярная авария, энцефалит, травма головы
 Расстройства питания- нервная анорексия, голодание, диеты с жидким белком, гастропластика и илеоджунальный шунт, целиакия

Механизмы 
Аномалия, лежащая в основе как приобретенных, так и врожденных длительных синдромов QT, находится в ионном потоке тока при реполяризации, что оказывает влияние на интервал QT. Различные изменения ионного тока могут привести к общему эффекту уменьшения реполяризованного тока, отраженного в длинном QT, и эти изменения могут в свою очередь привести к последующим деполяризующим токам, а иногда и к потенциалам действия, которые называются постдеполяризационными. Это приводит к дальнейшей задержке реполяризации и вызывает раннюю последеполяризацию, инициируют torsade de pointes.

Фазы реполяризации 
Фаза 1: Во время начального восходящего потенциала действия в клетке сердца в нормальном состоянии происходит быстрый чистый приток положительных ионов (Na + и Ca ++), что приводит к деполяризации клеточной мембраны. За этим следует быстрый переходный поток калия (Ito), а скорость поступления положительных ионов (Na +, Ca ++) снижается.

Фаза 2: Образование плато. Положительные токи, текущие внутрь и наружу, на этой стадии становятся почти равными.

Фаза 3: Опосредование активации выпадающего тока калия (IK) выпрямителя, движущегося наружу, в то время как внутренний положительный ток распадается. Если происходит медленная инактивация токов Ca ++ и Na +, этот внутренний «оконный» ток может приводить к одиночной или повторяющейся деполяризации во время фаз 2 и 3. Они возникают как патологические U-волны на электрокардиограмме, и, когда они достигают порога, они могут приводить к желудочковой тахиаритмии.

Эти изменения в реполяризации встречаются не во всех клетках миокарда. Глубокая эндокардиальная область и средний миокардиальный слой  желудочка более склонны к продолжению реполяризации и ранней последеполяризации, потому что они имеют менее быстрый задержанный прямой поток калия, тогда как другие области могут иметь короткие или нормальные циклы. Эта гетерогенность реполяризации в клетках миокарда способствует распространению активности, которая инициируется ранней последеполяризацией с помощью реентеративного механизма связана с torsade de pointes.

Лечение 
В настоящее время выявлено шесть генетических вариантов, лежащих в основе torsade. У генотипов LQT1 и LQT2 имеют медленные калиевые каналы, тогда как у LQT3 проявляются нарушения в натриевых каналах. В скором будущем методы лечения могут быть основаны на генотипе индивидуума.

Примечания 

Нарушения ритма сердца